Jupiter kan syfta på:
 Jupiter – en planet
 Jupiters (band) – ett dansband i Hagfors med Christer Sjögren
 Jupiter (företag) – ett japanskt spelutvecklingsföretag
 Jupiter (gud) – en romersk gud
 Jupitertemplet – det viktigaste templet i det antika Rom
 Jupiter (japansk musikgrupp) – en japansk visual kei-grupp
 Jupiter (raket) – en amerikansk raket
 Jupiter (TV-serie) – ett tidigare svenskt TV-program
 Jupiter, Florida – en stad i USA
 Jupitersymfonin – Symfoni nr 41 av Wolfgang Amadeus Mozart

Se även
 Jupiters tempel – flera betydelser